Resonantie (natuurkunde), een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen
Resonantie (scheikunde), een manier om met behulp van Lewisstructuren een chemische verbinding te beschrijven die eigenlijk zo niet beschreven kan worden